No Mercy, che in lingua inglese significa nessuna pietà, può riferirsi a:

Musica 
 No Mercy – gruppo musicale statunitense
 No Mercy Festival – annuale festival heavy metal europeo
 No Mercy – singolo dei BAP

Album 
 No Mercy, titolo statunitense dell'album My Promise dei No Mercy
 No Mercy – album del 1994 dei Da Youngstas
 No Mercy – album del 1995 di Daddy Yankee
 No Mercy – album del 2010 di T.I.

Canzoni 
 No Mercy – canzone di Ty Herndon
 No Mercy – canzone dei L.A. Guns
 No Mercy – canzone dei The Stranglers
 No Mercy – canzone di Nils Lofgren
 No Mercy – canzone di Immortal Technique
 No Mercy – canzone di T.I. dall'omonimo album
 No Mercy – brano musicale del 1995 del videogioco Command & Conquer
 No Mercy – brano musicale del 2000 del videogioco Guilty Gear X
 "No Mercy" – canzone di "The Living Tombstones"

Cinema 
 Nessuna pietà (No Mercy) – film del 1986 diretto da Richard Pearce
 No Mercy – film del 2010 scritto e diretto da Kim Hyeong-jun

Altro 
 No Mercy – evento annuale di wrestling della WWE
 No Mercy – edizione del 1999 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 No Mercy – edizione del 2000 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 No Mercy – edizione del 2001 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 No Mercy – edizione del 2002 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 No Mercy – edizione del 2003 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 No Mercy – edizione del 2004 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 No Mercy – edizione del 2005 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 No Mercy – edizione del 2006 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 No Mercy – edizione del 2007 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 No Mercy – edizione del 2008 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 No Mercy – edizione del 2016 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 No Mercy – edizione del 2017 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 No Mercy UK –  evento annuale di wrestling che si tiene nel Regno Unito
 WWF No Mercy – videogioco per Nintendo 64